Mozzano – frazione di Ascoli Piceno
 Mozzano – frazione di Neviano degli Arduini
 Borgo a Mozzano – comune italiano della provincia di Lucca 
 Stazione di Borgo a Mozzano – fermata della Ferrovia Lucca-Aulla